Ócsa, Pest megye, Gyáli járás
Kisócsa (1886-ig Dobró-Ocsova, szlovákul Dúbravy), Szlovákia, Besztercebányai kerület, Gyetvai járás
Nagyócsa (1899-ig Ocsova, szlovákul Očová), Szlovákia, Besztercebányai kerület, Zólyomi járás
Nemesócsa (szlovákul Zemianska Olča), Szlovákia, Nyitrai kerület, Komáromi járás